Адехе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 105,94 км². Население 43801 человек (на 2010 год). В пределах муниципалитета — крупная курортная зона.

В городе строится русский православный храм в честь Сретения Господня .

Развлечения 

 Siam Park — большой аквапарк.

Население

Города-побратимы 
 Унтерхахинг, Германия (2 декабря 1989 года)

 Каракас, Венесуэла (1991)

 Патерна, Испания (1994)

 Терор, Испания (2001)

 Рибейра, Испания (2002)

 Бишофсхофен, Австрия (2002)

 Сантьяго-дель-Тейде, Испания (2003)

 Льянес, Испания (2006)

 Тиас, Испания (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Adeje
 Официальный рекламный ролик Адехе

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе